Niemcy:
 Ronneburg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz
 Ronneburg – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Main-Kinzig

Osoby:
 Stefan Ronneburg – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Rönneburg